Cet article vise à lister les joueurs ayant fait partie de l'effectif professionnel de l'AS Saint-Étienne.

Glossaire des abréviations

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

V

W

Y

Z 

Date de mise à jour : le .

Notes et références

Notes

Références

Bibliographie 
 

Association sportive de Saint-Étienne
Saint-Etienne
ASSE, Joueurs